Оса-де-лос-Риос ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бетансос. Занимает площадь 70,9 км². Население — 3198 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Ла-Коруньи
Муниципалитеты Ла-Коруньи